Мейстріліга 1993—1994 — 3-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Титул чемпіона вперше здобула Флора.

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Норма (Таллінн) взяв участь у Кубку кубків 1994—1995 як переможець Кубку Естонії 1993—1994.
2. Клуб Калев (Сілламяе) знявся із турніру після 18 туру. У матчах, що залишились команді було зараховано технічні поразки з рахунком 0-0.
3. Клуб Тевальте (Таллінн) був дискваліфікований з турніру після 21 туру через підозру у договірних матчах. У матчі, що залишився команді було зараховано технічну поразку з рахунком 0-0.

Позначення:

Результати

Золотий матч

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Мейстріліга на rsssf  

1993—1994
Естонія
Естонія